Райан Ньюман, также Райан Ньюмен — имя. Известные носители:* Ньюман, Райан Джозеф (род. 1977) — американский автогонщик.
 Ньюман, Райан Уитни (род. 1998) — американская актриса и певица, модель.